Појам Роберт Фландријски може да се односи на:
 Роберт I од Фландрије, гроф Фландрије
 Роберт II од Фландрије, гроф Фландрије
 Роберт III од Фландрије, гроф Фландрије